Confession (album), het tweede album van de Zuid-Amerikaanse nu-metalband Ill Niño
 Confession (1918), een Amerikaanse film uit 1918 van Sidney Franklin
 Confession (1937), een Amerikaanse film uit 1937 van Joe May
 Confession (1955), een Britse film uit 1955 van Ken Hughes
 Confession (2005), een Amerikaanse film uit 2005 van Jonathan Meyers
 Confession (2010), een Amerikaanse film uit 2010 van Will Barton
 Confession (Beverly Hills, 90210), een aflevering van het tienerdrama Beverly Hills, 90210

Zie ook 
Confessions (doorverwijspagina)